Есенбаев — фамилия; имеет женскую форму Есенбаева.
 Есенбаев, Зият Исламович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Есенбаев, Мажит Тулеубекович (род. 28 апреля 1949, Павлодар) — экс-аким Акмолинской области, кандидат экономических наук.
 Есенбаев, Марат Тулеубекович — посол Казахстана в Норвегии (2004—2006)
 Есенбаев, Махамбет (1901—1965) — Герой Социалистического Труда.

Другое 
 Есенбаев — село в Амангельдинском районе Костанайской области Казахстана.